Estasi di santa Teresa d'Avila – (1615) dipinto di Jacopo Palma il Giovane, Roma, San Pancrazio.
Estasi di santa Teresa d'Avila – (1614-1622) dipinto di Bernardo Strozzi, Genova, Palazzo Bianco.
Estasi di santa Teresa d'Avila – (1647-1652) scultura di Gian Lorenzo Bernini, Roma, Santa Maria della Vittoria.
Estasi di Santa Teresa d'Avila – (1697) scultura di Heinrich Meyring, Venezia, Gli Scalzi.
Estasi di santa Teresa d'Avila – (1705) dipinto di Paolo Pagani, Cerete, San Vincenzo martire.
Estasi di santa Teresa d'Avila – (1727) dipinto di Sebastiano Ricci, Vicenza, San Gerolamo degli Scalzi.
Estasi di santa Teresa d'Avila – (1745-1750) dipinto di Michelangelo Unterperger, Bressanone, Congregatio Jesu.